Ein Bahnstrompreissystem ist das Entgeltsystem für den Bezug von elektrischer Energie über die Fahrleitung („Bahnstrom“) im Rahmen des Zugangs zum Schienennetz. Die Regelungen und Preise sind je nach Land unterschiedlich. Siehe dazu:

 Bahnstrompreissystem (Deutschland)
 Bahnstrompreissystem (Österreich)
 Bahnstrompreissystem (Schweiz)

Bahnbetrieb
Elektrizitätswirtschaft
Schienenverkehr (Europa)